Појам Хенрик I може да се односи на:

 Хенрик I Птичар, краљ Немачке (919—936) и војвода Саксоније (912—936)
 Хајнрих I, маркгроф Аустрије, маркгроф Аустрије
 Анри I, краљ Француске (1031—1060)
 Хенри I, краљ Енглеске (1100—1135)
 Енрике I од Кастиље, краљ Кастиље (1214—1217)
 Хенрик I Пјаст
 Хенрик I Аугсбуршки
 Хенрик I Баварски
 Хенри I, гроф Шампање (1127–1181), гроф Шампање
 Хенрик I, војвода Брабанта (1165–1235)
 Анри од Гиза, француски племић